R33 (België)
 Kring van beeldende kunstenaars R33
 Nissan Skyline R33 
 Vympel R-33, een grote-afstands-lucht-luchtraket ontwikkeld door de Sovjet-Unie